Анафема — изначально — жертва Богу по данному обету, посвящение Богу; позже — отделение кого-либо от общины, изгнание, проклятие.
 «Анафема» — рассказ А. И. Куприна (1913).
 «Анафема» — советский фильм 1960 года, экранизация одноимённого рассказа А. И. Куприна.

См. также 
 Анафем
 Анафема гетману Мазепе
 Анафема Льва Толстого
 Anathema